Gaius Caristanius Fronto, Romeins politicus en senator uit de 1e eeuw n.Chr. 
 Tiberius Catius Caesius Fronto, Romeins suffectconsul in 96 n.Chr.
 Marcus Cornelius Fronto (ca. 100 - ca. 170), Romeins grammaticus, retoricus en jurist 
 Marcus Claudius Fronto (gestorven 170 n.Chr), Romeins senator en militair uit de 2e eeuw n.Chr. 
 Marcus Aufidius Fronto, Romeins politicus, begin 3e eeuw